

Sciences
Équation, relation mathématique contenant une ou plusieurs variables. Le concept est introduit sur Équation (mathématiques élémentaires).
Équation chimique, écrit symbolique qui modélise la transformation de molécules et d'atomes lors d'une réaction chimique.
Équation d'état, relation entre différents paramètres physiques d'un système à l'équilibre.
Équation du temps, paramètre utilisé en astronomie pour rendre compte du mouvement apparent relatif du Soleil par rapport au soleil moyen.

Autres
Equation Group, groupe informatique de cyber-espionnage lié à la National Security Agency.

Voir aussi
:Catégorie:Équation

Équation